9-я кавалерийская дивизия — кавалерийское соединение в составе Русской императорской армии.

Штаб дивизии: Киев. Входила в 9-й армейский корпус.

История дивизии 
1875—1918 — 9-я кавалерийская дивизия.

Сформирована 27 июля 1875 года в ходе в общей реорганизации кавалерии в составе двух бригад (по 2 полка в каждой).

Дивизия - активная участница Рава-Русской операции 1914 г., Заднестровской операции 26 апреля - 2 мая 1915 г. и Наступления Юго-Западного фронта 1916 г.

К январю 1918 года дивизия, находившаяся в составе 8-й армии, была украинизирована.

В Белой армии 

В конце 1917 года ротмистр В. Н. Выгран, служивший в 9-м уланском Бугском полку, собрал большинство наличных офицеров дивизии и прибыл с ними в Добровольческую армию, где в 1918 году сформировал сводный полк 9-й кавалерийской дивизии в составе 1-й кавалерийской дивизии.

Единственный полк из шести полков 1-й дивизии вполне сохранившийся, достигший сравнительно огромного состава — полк 9-й кавалерийской дивизии, который еще в начале октября был отправлен на внутренний фронт и там в сравнительно легкой обстановке, без больших потерь достиг девятиэскадронного состава по 70 шашек при 50 пулеметах. Зная честное отношение гг. офицеров к делу, я уверен, что если была бы возможность все части 1-й кавалерийской дивизии сменить полком 9-й кавалерийской дивизии и дать этой дивизии хотя один месяц сроку для пополнения, то она бы вновь представила ту солидную силу, каковой была в начале своего похода.

Приказом от 2 июля 1919 года Выгран был утвержден в должности командира Сводного полка 9-й кавалерийской дивизии с производством в полковники.

Осенью 1919 года, после взятия города Севска, орловской губернии, Сводному полку 9-й кавалерийской дивизии было приказано идти на станцию Путивль для погрузки в эшелоны. Нас перебрасывали в отряд генерала Ревишина на махновский фронт, в район Екатеринослав — Александровска. К этому времени полк имел 9 эскадронов по 3 от каждого полка, входящих в состав 9-й кавалерийской дивизии (казанских драгун, бугских улан и киевских гусар), и представлял собой самую крупную часть кавалерийского корпуса.

В начале 1920 года в Крыму полк был развернут в 9-ю кавалерийскую дивизию, которая приняла участие в боях против 13-й армии красных на Перекопе в феврале-апреле 1920 года. Дивизия понесла большие потери и была сведена в 6-й кавалерийский полк.

Состав дивизии 

 1-я бригада (Белая Церковь)
 9-й драгунский Казанский Е. И. В. Великой Княжны Марии Николаевны полк
 9-й уланский Бугский Е. К. В. Эрц-Герцога Австрийского Франца-Фердинанда полк
 2-я бригада (Киев)
 9-й гусарский Киевский генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина полк
 1-й Уральский казачий полк
 9-й конно-артиллерийский дивизион (Житомир)

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта, и при назначении на эту должность генерал-майоров они оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).

Начальники дивизии 

 27.07.1875 — хх.01.1876 — командующий генерал-майор Калагеоргий, Николай Иванович

 ранее 01.12.1876 — хх.10.1883 — генерал-майор (с 10.07.1878 генерал-лейтенант) Лашкарёв, Григорий Александрович
 27.10.1883 — 30.08.1885 — командующий генерал-майор Бороздин, Георгий Александрович
 30.08.1885 — 21.06.1896 — генерал-майор (c 30.08.1886 генерал-лейтенант) Новицкий, Николай Дементьевич
 18.03.1896 — 17.03.1900 — генерал-майор (с 14.05.1896 генерал-лейтенант) Лесли, Александр Александрович
 26.04.1900 — 16.12.1904 — генерал-лейтенант Де-Витте, Константин Павлович
 10.01.1905 — 21.05.1908 — генерал-майор (с 17.04.1905 генерал-лейтенант) Карганов, Адам Соломонович
 21.05.1908 — 30.12.1908 — генерал-лейтенант Преженцов, Яков Богданович
 07.01.1909 — 04.09.1911 — генерал-майор (с 06.12.1909 генерал-лейтенант) Сухомлинов, Николай Александрович
 04.09.1911 — 06.04.1917 — генерал-лейтенант князь Бегильдеев, Константин Сергеевич
 06.04.1917 — 30.04.1917 — генерал-лейтенант князь Туманов, Константин Александрович
 04.05.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор (с 22.10.1917 генерал-лейтенант) барон фон Штемпель, Николай Аркадьевич

Начальники штаба дивизии 

 27.07.1875 — хх.хх.1876 — полковник Кузьминский, Болеслав (Вячеслав) Антонович
 хх.хх.1876 — 01.01.1877 — полковник Костенко, Михаил Фёдорович
01.01.1877 — 25.04.1878 — полковник Макшеев-Машонов, Николай Александрович
 06.05.1878 — 19.06.1889 — подполковник (с 30.08.1878 полковник) Шутлеворт, Николай Васильевич
 21.07.1889 — 29.04.1891 — полковник Пржевлоцкий, Константин Ефимович
 30.05.1891 — 01.07.1891 — полковник Бертельс, Оскар Андреевич
 05.07.1891 — 24.02.1892 — полковник Морозов, Фаддей Андреевич
 24.02.1892 — 29.07.1896  — полковник Оболешев, Александр Дмитриевич
 05.08.1896 — 16.12.1899 — полковник Вебель, Фердинанд Маврикиевич
 02.01.1900 — 11.05.1900 — полковник барон фон Бер, Сергей Эрнестович
 25.05.1900 — 17.01.1902 — полковник Толмачёв, Иван Николаевич
 09.02.1902 — 14.11.1904 — полковник Хитрово, Владимир Михайлович
 07.12.1904 — 28.08.1905 — полковник фон Стааль, Николай Фердинандович
 28.09.1905 — 16.01.1909 — полковник Ганжа, Павел Львович
 24.01.1909 — 09.04.1910 — полковник Кулжинский, Сергей Николаевич
 09.04.1910 — 03.06.1911 — полковник Арапов, Николай Иванович
 09.07.1911 — 25.06.1915 — полковник Оноприенко, Александр Александрович
 11.07.1915 — 13.01.1917 — и. д. подполковник Фукс, Лев Эдуардович
 20.01.1917 — 03.07.1917 — полковник Бражников, Николай Константинович
 07.07.1917 — 03.09.1917 — полковник Ревишин, Александр Петрович
 28.09.1917 — хх.хх.хххх — полковник Шостаков, Алексей Николаевич

Командиры 1-й бригады 

 27.07.1875 — хх.хх.1876 — генерал-майор Павленков, Гавриил Емельянович
 хх.хх.1876 — хх.хх.1878 — генерал-майор Ратеев,  Аполлон Иванович
 03.02.1878 — 10.08.1892 — генерал-майор Корево, Ярослав Викторович
 12.08.1892 — 18.02.1899 — генерал-майор Де-Витте, Константин Павлович
 01.03.1899 — 16.01.1901 — генерал-майор Степанов, Николай Петрович
 06.02.1901 — 02.12.1901 — генерал-майор Назаров, Константин Александрович
 02.12.1901 — 13.12.1902 — генерал-майор Сахаров, Василий Михайлович
 03.02.1903 — 07.01.1909 — генерал-майор Сухомлинов, Николай Александрович
 11.02.1909 — 27.11.1912 — генерал-майор Мошнин, Владимир Александрович
 05.12.1912 — 28.02.1916 — генерал-майор князь Туманов, Константин Александрович
 28.02.1916 — 13.04.1917 — генерал-майор Кузьмин-Короваев, Константин Константинович

Командиры 2-й бригады 

 27.07.1875 — 24.08.1875 — генерал-майор Косич (Косыч), Андрей Иванович
 24.08.1875 — хх.хх.1876 — генерал-майор Лашкарёв, Григорий Александрович
 хх.хх.1876 — 09.09.1877 — генерал-майор Ольдекоп, Вильгельм Карлович
 02.10.1877 — 23.02.1878 — генерал-майор Чернозубов, Григорий Фёдорович
 23.02.1878 — 22.07.1878 — генерал-майор Лермонтов, Александр Михайлович
 хх.хх.1878 — 25.09.1884 — генерал-майор Гадолин, Карл Вильгельмович
 20.10.1884 — 10.08.1885 — генерал-майор Гарденин, Яков Александрович
 10.12.1886 — 17.12.1896 — генерал-майор Мерклинг, Николай Иванович
 11.06.1902 — 27.06.1902 — генерал-майор Чавчавадзе, Арчил Гульбатович
 05.06.1902 — 21.08.1907 — генерал-майор Верёвкин, Михаил Николаевич
 31.08.1907 — 22.10.1910 — генерал-майор Алымов, Аполлинарий Александрович
 24.11.1910 — 07.08.1912 — генерал-майор князь Урусов, Николай Валерьевич
 07.08.1912 — 27.11.1912 — генерал-майор Драгомиров, Абрам Михайлович
 27.11.1912 — 26.02.1917 — генерал-майор (с 17.08.1916 генерал-лейтенант) Мошнин, Владимир Александрович
 08.03.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор Исарлов, Иосиф Лукич
 03.05.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор Бородин, Михаил Никанорович

Командиры 9-го конно-артиллерийского дивизиона 
 01.04.1896 — 29.12.1899 — полковник Фаленберг, Фёдор Петрович
 30.12.1899 — 17.05.1902 — полковник Куракин, Николай Иванович
 17.05.1902 — 28.06.1907 — полковник Качуринцев, Василий Алексеевич
 18.07.1907 — 16.12.1914 — полковник (с 27.09.1914 генерал-майор) Андреев, Иван Никанорович
 24.06.1915 — 17.03.1917 — полковник (с 15.03.1917 генерал-майор) князь Кантакузин, Владимир Георгиевич
 28.04.1917 — хх.хх.хххх — полковник Саблин, Сергей Александрович

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru
 Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Том 2. 2006

Кавалерийские дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1875 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году